Кошанка — название рек в России и Белоруссии:

 Кошанка (приток Нудыша) — река в Псковской области России
 Кошанка (приток Прони) — река в Могилёвской области Белоруссии

См. также 
 Кашанка